El protector (pel·lícula de 1985), dirigida per James Glickenhaus i Jackie Chan i protagonitzada per Chan
 El protector (pel·lícula de 2002), dirigida per Martyn Burke i protagonitzada per Sylvester Stallone, Madeleine Stowe i Anthony Quinn